Pietro Bianchi (1694–1740) – włoski malarz
 Pietro Bianchi (1883–1965) – włoski gimnastyk, medalista olimpijski
 Pietro Bianchi (1895–1962) – włoski sztangista, medalista olimpijski